Amiante peut désigner :
 amiante, un terme regroupant des  roches métamorphiques naturellement fibreuses 
 Amiante, une ancienne municipalité québécoise ;
 Amiante, une série de bande dessinée.

L'Amiante peut désigner :
 L'Amiante, le nom qu'a porté de 1982 à 2008 la municipalité régionale de comté des Appalaches, au Québec (Canada).

Voir aussi 
 Maladies professionnelles reliées à l'amiante